

Geografia
Dipartimento di Pando –  dipartimento della Bolivia
Pando – comune uruguayano
Pando – località spagnola del municipio di Ruiloba, in Cantabria
Pando – località spagnola del municipio di Santiurde de Toranzo, in Cantabria

Persone
Irina Pando  – calciatrice svizzera
José Manuel Pando Solares – politico boliviano
Martín Pando  – calciatore argentino

Altro
Pando – bosco nello Utah costituito da un unico genet
Vicariato apostolico di Pando – circoscrizione della chiesa cattolica in Bolivia

Pagine correlate
Pandi